Kleszczów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Kleszczów, une gmina rurale du powiat de Bełchatów
 Kleszczów, un village et chef-lieu de la gmina de même nom
dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Kleszczów, un village
dans la voïvodie de Silésie
 Kleszczów, un village

Homonymie de toponyme